Pires oder Pirès ist ein portugiesischer Familienname.

Namensträger 
 Abel Pires da Silva (* 1976), osttimoresischer Politiker
 Alberto Pereira Pires (* 1929), brasilianischer Fußballspieler
 Alfredo Pires (* 1964), Minister für Natürliche Ressourcen von Osttimor
 André Pires (* 1989), portugiesischer Motorradrennfahrer
 Angelita Pires (* 1969?), Präsidentschaftskandidatin in Osttimor

 Carla Pires, portugiesische Sängerin, Fadista
 Carmelita Pires (* 1963), guinea-bissauische Politikerin
 Claudinei Alexandre Pires (* 1970), brasilianischer Fußballspieler
 Emília Pires (* 1961?) Finanzministerin Osttimors
 Felipe Pires (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Fernando Dias de Ávila-Pires (* 1933), brasilianischer Mammaloge, Pathologe und Hochschullehrer
 Francisco António Pires Barata, portugiesischer Offizier und Kolonialverwalter
 Francisco de Assis Pires (1880–1960), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Crato
 Gérard Pirès (* 1942), französischer Filmregisseur
 Glória Pires de Morais (* 1963), brasilianische Schauspielerin und Sängerin
 Isabel Pires de Lima (* 1952), portugiesische Politikerin und Literaturwissenschaftlerin
 Jacinto Lucas Pires (* 1974), portugiesischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur
 Jaqueline Maria Duarte Pires Ferreira Rodrigues Pires (* 1968), kap-verdische Diplomatin
 João Sancho Pires, osttimoresischer Polizist

 Kelvin Pires (* 2000), kapverdischer Fußballspieler
 Kevin Rodrigues Pires (* 1991), deutsch-portugiesischer Fußballspieler
 Manuel Jesus Pires (1895–1944), portugiesischer Offizier und Kolonialverwalter in Portugiesisch-Timor

 Mário Pires (* 1949), Premierminister von Guinea-Bissau
 Mário Lemos Pires (1930–2009), Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Milena Pires (* 1966), Frauenrechtlerin und Politikerin aus Osttimor
 Paulo Pires (* 1967), portugiesischer Schauspieler
 Pedro Pires (* 1934), Präsident von Kap Verde seit März 2001

 Ricardo Pires (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Ricardo André Duarte Pires (* 1982), portugiesischer Fußballspieler, siehe Ricardo André
 Robert Pires (* 1973), französischer Fußballspieler
 Rolando Jorge Pires da Fonseca (* 1985), portugiesischer Fußballspieler
 Salvador Eugénio Soares dos Reis Pires, osttimoresischer Politiker

 Sortelina Pires (* 1977), são-toméische Sprinterin
 Suzane Pires (* 1992), brasilianische Fußballspielerin
 Telmo Pires (Fußballspieler) (* 1953), US-amerikanischer Fußballspieler
 Telmo Pires (* 1972), portugiesischer Sänger
 Teresa C. S. Ávila-Pires (* 1955), brasilianische Herpetologin
 Tomé Pires, portugiesischer Apotheker und Pharmakologe, Diplomat und Schriftsteller
 Valdeviindes Pires, kapverdischer Fußballspieler

Weblinks 
 Pires bei forebears.io

Familienname
Portugiesischer Personenname